kućno dvorište ograđeno zidom (reg.)
 dvorište seoske kuće (reg.)
 naplav oko čatrnje za hvatanje kišnice (reg.)
 Avlija (Čajniče, BiH)
 Avlija (Stolac, BiH)

Izvori